Jonathan dos Santos Ramírez (Monterrey, 1990. április 26. –) a mexikói válogatott labdarúgója, 2022-től a Club América játékosa. Ő a legfiatalabb Dos Santos, aki focizik, Giovani és Éder Dos Santos testvére. Ismertebb nevén „Zizinho”. Jonathan kijelentette, hogy neki és testvéreinek eltérő a technikája.

Pályafutása

Klubcsapatokban
Dos Santos akkor került az FC Barcelona csapatába, amikor Franciaországban képviselte szülővárosát, Monterreyt. Sok utánpótlás csapatot végigjárt: Infantil A, Cadete B, Cadete A és Juvenil B. 2008-2009-ben átkerült a Juvenil A csapathoz, ahol csapatkapitány is volt. Még ebben a szezonban megkapta a spanyol útlevelet, ami feljogosította arra, hogy játszhasson az első csapatban is. 2009 nyarán a Barcelona Atlètic menedzsere, Luis Enrique jelezte Josep Guardiolának, hogy igénybe veheti az első csapatban. Guardiola beválogatta az FC Barcelona nyári felkészülési túrájára és magával vitte Angliába és Amerikába.

A válogatottban

Mérkőzései a válogatottban

Statisztikái

Klub
2017. május 6-án frissítve

Válogatott
Utolsó frissítés: 2021. szeptember 8.

Jegyzetek

Források

Mexikói labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
1990-ben született személyek
Monterreyiek
A Barcelona labdarúgói
A Villarreal labdarúgói
A Los Angeles Galaxy labdarúgói
A Club América labdarúgói
A Segunda División labdarúgói
A La Liga labdarúgói
Az MLS labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
Spanyol bajnok labdarúgók
Bajnokok Ligája-győztes labdarúgók
Európai Szuperkupa-győztes labdarúgók
Élő személyek